Gömöry János (1869–1966) tanár, evangélikus lelkész, publicista
Gömöry János (1921–1988) a Nagykanizsai Sörgyár Rt. vezetője
Gömöry János (1941–) Pécs főépítésze
Gömöri János (1944) régész